Le Trophée de la Ligue européenne de natation désigne deux compétitions de water-polo :
 Trophée de la Ligue européenne de natation (masculin) devenu en 2011 la LEN Euro Cup,
 Trophée de la Ligue européenne de natation (féminin).